Ю́рий Гу́сев:
 Гусев, Юрий Александрович (1935—1992) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Гусев, Юрий Васильевич (род. 1953) — экономист, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления.
 Гусев, Юрий Вениаминович (род. 1979) — украинский политик, общественный деятель.
 Гусев, Юрий Дмитриевич (1922—1985) — советский ботаник. 
 Гусев, Юрий Евгеньевич (1936—1991) — советский актёр.
 Гусев, Юрий Павлович (род. 1939) — советский и российский литературовед и переводчик, историк литературы.
 Гусев, Юрий Петрович  (1938—2019) — советский и российский геолог.
 Гусев, Юрий Семёнович (род. 1921) — советский шахматист, радиоинженер.